Eching kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eching am Ammersee – kommun i Landkreis Landsberg am Lech, Bayern, Oberbayern, 
 Eching, Oberbayern – kommun i Landkreis Freising, Oberbayern, Bayern, 
 Eching, Niederbayern – kommun i Landkreis Landshut, Niederbayern, Bayern,